Углезаводск:

 Углезаводск — село в Долинском городском округе Сахалинской области России.
 Углезаводск — одна из железнодорожных станций Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.